Karl IX. (auch Carl IX.) ist der Name folgender Herrscher:

* 1560–1574 Karl IX. (Frankreich), König von Frankreich
 1604–1611 Karl IX. (Schweden), König von Schweden